N busz, a 63-as budapesti buszjárat jelzése 1947 és 1952 között N volt
N busz, sportjárat az 1960-as években a Moszkva tér – Népstadion között
N busz, N jezésű autóbuszjárat Velencében